Bäcken kan syfta på: 

 Bläcken – svenskt trivialnamn för ormbär
 Bläcken – alternativ namnform för vattenklöver